Fracture (2004), een Nieuw-Zeelandse film uit 2004
 Fracture (2007), een Amerikaanse film uit 2007
 Fracture (2010), een Franse film uit 2010
 Fracture (album), een album van ARC uit 2007
 Fracture (computerspel)
 Fracture (band)

Zie ook 
 'Fracture' is Engels voor Botbreuk